Parrocchia di Saint Andrew – parrocchia civile della Dominica
 Parrocchia di Saint Andrew – parrocchia civile della Giamaica
 Parrocchia di Saint Andrew – parrocchia civile di Grenada
 Parrocchia di Saint Andrew – parrocchia civile dell'isola di Guernsey
 Parrocchia di Saint Andrew – parrocchia civile di Saint Vincent e Grenadine
 Saint Andrew – parrocchia civile di Barbados